Представни́цтво 1 — правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Це правовідношення, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені іншої особи, яку представляє, створюючи, змінюючи чи припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов'язки.

Розрізняють такі види представництва:
 представництво, яке ґрунтується на договорі;
 представництво, яке ґрунтується на законі;
 представництво, яке ґрунтується на адміністративному акті.

Представництво 1 — вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов'язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Представництво 2 — це відокремлений підрозділ юридичної особи.

Представництво 3 — орган дипломатичних відносин в державі перебування.

Див. також 
 Дипломатичне представництво
 Постійне представництво
 Торговельне представництво
 Філія

Література 
 І. Підкуркова. Представництво політичне // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.607 ISBN 978-966-611-818-2.
 В. П. Нагребельний. Представництво //

Посилання 
 Наказ Мінекономіки N 30 від 18.01.96 «Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні» 
 Порядок реєстрації представництва іноземної компанії в Україні 
 Ліквідація представництва іноземної компанії: порядок і документи 

Правознавство
Право
Юридична практика
Адвокатура
Типи організацій